Analogie (řec. analogia, podobnost) znamená podobnost nebo obdobu a může označovat:
 v rétorice, filosofii a sémantice proces, který klade do poměru dva podobné prvky – analogie;
 v matematice způsob důkazu na základě podobnosti – analogický důkaz;
 ve fyzice ohraničenou změnu fyzikální velikosti – kontinuita;
 v biologii struktury se shodnou funkcí – analogie (biologie);
 v právu aplikaci normy řešící jednu situaci na situaci podobnou – analogie (právo).

Související články 
 analog

Externí odkazy